Clements är ett namn, vanligen efternamn. Bland personer med namnet finns

Förnamn 
 Clements Markham (1830-1916) brittisk upptäcktsresande

Efternamn 
 Frederic Edward Clements (1874-1945) amerikansk botaniker
 Earle Clements (1896-1985) amerikansk politiker från Kentucky
 Bill Clements (1917-2011) guvernör i Texas, USA
 Vassar Clements (1928-2005) amerikansk jazz- och bluegrass-violinist 
 Mark Alwin Clements (född 1949) australisk orkidéexpert

Se även 
 Clements (auktor)
 Klemens
 Clement